

Geografia

Francia
Solaro – comune del dipartimento dell'Alta Corsica

Italia
Solaro – comune della città metropolitana di Milano
Solaro – l'unica frazione di Gottolengo in provincia di Brescia
Monte Solaro – monte dell'Isola di Capri 
Villanova Solaro – comune della provincia di Cuneo

Architetture
Torre Solaro – torre della città di Asti

Persone
Solaro – famiglia astigiana guelfa presente nel Cuneese
Clemente Solaro della Margherita – politico italiano
Gianni Solaro – attore italiano
Giuseppe Solaro – politico italiano
Giuseppe Solaro – filologo italiano
Giuseppe Maria Solaro della Margherita – generale e scrittore italiano
Paolo Giuseppe Solaro – cardinale della Chiesa cattolica italiano